Dit is een lijst van planetoïden 92101-92200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (92101) - || 1999 XY46 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92102) - || 1999 XO47 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92103) - || 1999 XX49 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92104) - || 1999 XA53 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92105) - || 1999 XB54 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92106) - || 1999 XH55 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92107) - || 1999 XH56 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92108) - || 1999 XO56 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92109) - || 1999 XV57 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92110) - || 1999 XM62 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92111) - || 1999 XU64 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92112) - || 1999 XY69 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92113) - || 1999 XE73 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92114) - || 1999 XP73 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92115) - || 1999 XD74 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92116) - || 1999 XU75 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92117) - || 1999 XD78 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92118) - || 1999 XK81 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92119) - || 1999 XW81 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92120) - || 1999 XV84 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92121) - || 1999 XN87 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92122) - || 1999 XT96 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92123) - || 1999 XR97 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92124) - || 1999 XE104 || 7 december 1999 || Campo Catino || Campo Catino
|-
| (92125) - || 1999 XP105 || 10 december 1999 || Oohira || N. Kawasato
|-
| (92126) - || 1999 XX106 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (92127) - || 1999 XE107 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (92128) - || 1999 XL107 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (92129) - || 1999 XP107 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (92130) - || 1999 XQ107 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (92131) - || 1999 XT107 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (92132) - || 1999 XK109 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (92133) - || 1999 XL109 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (92134) - || 1999 XX111 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92135) - || 1999 XR112 || 11 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92136) - || 1999 XT112 || 11 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92137) - || 1999 XA113 || 11 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92138) - || 1999 XK113 || 11 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92139) - || 1999 XF114 || 11 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92140) - || 1999 XR114 || 11 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92141) - || 1999 XQ115 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (92142) - || 1999 XG116 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (92143) - || 1999 XN116 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (92144) - || 1999 XS117 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (92145) - || 1999 XE121 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (92146) - || 1999 XF122 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (92147) - || 1999 XH122 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (92148) - || 1999 XU123 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (92149) - || 1999 XN124 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (92150) - || 1999 XQ124 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (92151) - || 1999 XF130 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92152) - || 1999 XB132 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92153) - || 1999 XM133 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92154) - || 1999 XD136 || 13 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92155) - || 1999 XU137 || 11 december 1999 || Ukkel || T. Pauwels
|-
| (92156) - || 1999 XS139 || 2 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92157) - || 1999 XC141 || 3 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92158) - || 1999 XW141 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92159) - || 1999 XB142 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92160) - || 1999 XO144 || 15 december 1999 || Oohira || T. Urata
|-
| (92161) - || 1999 XV144 || 6 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92162) - || 1999 XG151 || 9 december 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92163) - || 1999 XD153 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92164) - || 1999 XK153 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92165) - || 1999 XW160 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92166) - || 1999 XK162 || 13 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92167) - || 1999 XG166 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92168) - || 1999 XV168 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92169) - || 1999 XN181 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92170) - || 1999 XU183 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92171) - || 1999 XC184 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92172) - || 1999 XJ185 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92173) - || 1999 XM185 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92174) - || 1999 XZ189 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92175) - || 1999 XP191 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92176) - || 1999 XG194 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92177) - || 1999 XC196 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92178) - || 1999 XQ196 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92179) - || 1999 XC200 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92180) - || 1999 XO200 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92181) - || 1999 XU202 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92182) - || 1999 XG203 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92183) - || 1999 XE204 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92184) - || 1999 XK204 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92185) - || 1999 XM204 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92186) - || 1999 XP209 || 13 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92187) - || 1999 XB212 || 13 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92188) - || 1999 XC213 || 14 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92189) - || 1999 XM214 || 14 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92190) - || 1999 XY215 || 13 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92191) - || 1999 XO222 || 15 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92192) - || 1999 XY227 || 15 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92193) - || 1999 XG230 || 7 december 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92194) - || 1999 XK230 || 7 december 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92195) - || 1999 XP230 || 7 december 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92196) - || 1999 XX233 || 4 december 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92197) - || 1999 XA234 || 4 december 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92198) - || 1999 XH239 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (92199) - || 1999 XE240 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (92200) - || 1999 XK241 || 12 december 1999 || Catalina || CSS|}

Planetoïdenlijsten